

Geografia 
 San Bonifacio, comune in provincia di Verona. 
 San Bonifacio, diaconia a Roma

Santi e beati 

 San Bonifacio di Ferento (VI secolo), vescovo di Ferento, martire nel VI secolo
 San Bonifacio di Tarso (†307), martire, festeggiato il 14 maggio
 San Bonifacio (†307), diacono, martire in Africa, festeggiato il 17 agosto
 San Bonifacio (†250), marito di Santa Tecla, martire in Tunisia, festeggiato il 30 agosto
 San Bonifacio (†484), martire in Africa per ordine del re ariano Unnerico, festeggiato il 6 dicembre
 San Bonifacio, al secolo Wynfrith, († 754), monaco benedettino e apostolo della Germania, festeggiato il 5 giugno
 San Bonifacio (papa Bonifacio IV) († 615), festeggiato l'8 maggio
 San Bonifacio di Querfurt († 1009), vescovo e martire festeggiato il 14 febbraio
San Bonifacio di Losanna († 1265), belga, vescovo di Losanna, festeggiato il 19 febbraio

 Beato Bonifacio di Savoia († 1270), monaco certosino, vescovo di Valence  e poi arcivescovo di Canterbury, festeggiato il 13 marzo
 Beato Bonifacio di Valperga († 1243), priore agostiniano, vescovo di Aosta, festeggiato il 25 aprile

Pagine correlate 
 Bonifacio
 San Bonifacio, nobile famiglia di Verona